Carl Misch (1896–1965), journaliste germano-américain ;
 Georg Misch (1878–1965), historien et philosophe allemand ;
 Ludwig Misch (1887–1967), musicologue allemand ;
 Pat Misch (né en 1981), joueur de baseball américain ;
 Robert Misch (1860–1929), librettiste allemand ;
 Rochus Misch (1917-2013), opérateur radio allemand, membre de la Leibstandarte-SS Adolf Hitler.

Patronyme allemand
Patronyme juif